Bystrica est un toponyme porté par plusieurs lieux de Slovaquie.

Villes et villages 
 Banská Bystrica, ville du district de Banská Bystrica, capitale de la région de Banská Bystrica
 Nová Bystrica, village du district de Čadca, dans la région de Žilina
 Považská Bystrica, ville du district de Považská Bystrica, dans la région de Trenčín
 Stará Bystrica, village du district de Čadca, dans la région de Žilina
 Záhorská Bystrica, quartier de Bratislava

Cours d’eau 
 Bystrica, affluent du Hron
 Bystrica, affluent de la Kysuca
 Bystrica, affluent de la Nitra
 Bystrica, affluent de la Nitrica
 Bystrica, affluent de la Polerieka
 Bystrica, affluent du Poliansky potok

Voir aussi 
 , équivalent bosnien, croate, monténégrin, serbe, slovène
 , équivalent roumain
 , équivalent bulgare et macédonien
 Bystrička, village de la région de Žilina
 , équivalent russe
 , équivalent tchèque
 , équivalent polonais